Сесар Аугусто Гуццетти (; 1925—1988) — аргентинский военный и государственный деятель, министр иностранных дел Аргентины (1976—1977).

Биография 
Начав службу в ВМС матросом, закончил её в звании вице-адмирала.

После военного переворота 24 марта 1976 года был назначен министром иностранных дел, международной торговли и культуры Аргентины. 7 октября 1976 года в Нью-Йорке состоялась встреча Гуццетти c госсекретарём США Генри Киссинджером. Согласно открытым архивам Государственного департамента США, в ходе той встречи Киссинджер пожелал успеха аргентинскому руководству. «У меня старомодные взгляды. Я считаю — друзья должны поддерживать друг друга», — отметил Киссинджер. Позиция госсекретаря США расходилась с общим мнением американских конгрессменов, которых все сильнее настораживала ситуация с соблюдением прав человека в Аргентине.

5 мая 1977 года на него было совершено покушение, политик находился в коме, пережил несколько операций в США и потерял дар речи. 23 мая 1977 года по состоянию здоровья он был отправлен в отставку.

Примечания

Источники 
 http://www.guardian.co.uk/world/2003/dec/06/argentina.usa
 http://www.pagina12.com.ar/1998/98-12/98-12-14/pag03.htm

Министры иностранных дел Аргентины
Адмиралы Аргентины
Оперативники Грязной войны